Pöltl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Pöltl (1942–2021), österreichischer Landespolitiker (ÖVP)
 Jakob Pöltl (* 1995), österreichischer Basketballspieler
 Jennifer Pöltl (* 1993), österreichische Fußballspielerin
 Joachim Pöltl (* 1953), deutscher Hornist
 Joseph von Pöltl (1810–1889), österreichischer Vizeadmiral
 René Pöltl (* 1967), deutscher Jurist und Politiker